Кубок РЖД 2007 года — футбольное соревнование в честь Дня железнодорожника, которое прошло в Москве с 3 по 5 августа 2007 года.

В кубке принимали участие «Милан» (Италия), «Реал» (Испания), ПСВ (Нидерланды) и «Локомотив» (Россия).

Была приглашена бригада во главе со словацким судьёй Любошем Михелом. Этот турнир стал последним в карьере знаменитого российского судьи Валентина Иванова. В оргкомитет турнира вошёл член судейского комитета УЕФА Николай Левников. Среди болельщиков турнир оставил неоднозначные впечатления.

Участники 
  «Локомотив»
  «Милан»
  «Реал Мадрид»
  ПСВ

Игровая форма

Матчи

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбол в России в 2007 году
Август 2007 года
Футбольные соревнования в Москве
2007 год в Москве
Международные соревнования по футболу в России